Poelpolder (Terneuzen), een polder bij Sas van Gent
Poelpolder (Haarlem), een polder in Haarlem
 Poelpolder-noord, een buurt in Haarlem
 Poelpolder-zuid, een buurt in Haarlem
Poelpolder (Westland), een polder bij 's-Gravenzande